Písečná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Písečná, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella Moravia-Slesia
Písečná, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc
Písečná, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice